Дайан Роуз Ладд (; род. 29 ноября 1935) — американская актриса и режиссёр.

Биография 
Роуз Дайан Ладнер родилась 29 ноября 1935 года в городе Меридиан (штат Миссисипи) в семье ветеринара Престона Пола Ладнера, торговавшего товарами для домашней птицы и скота, и домохозяйки Мэри Бернадетт (урождённой Андерсон). Среди её родственников значатся драматург Теннесси Уильямс и поэт Сидней Ланье.

В 1960 году Ладд вышла замуж за актёра Брюса Дерна, от которого в 1967 году родила двух дочерей — Дайан (умершую в младенческом возрасте) и Лору, которая также как и родители стала актрисой. После развода в 1969 году Дайан ещё дважды выходила замуж и в настоящее время её супругом является Роберт Чарльз Хантер, брак с которым был заключён в 1999 году.

Её актёрский дебют состоялся в 1959 году на телевидении. В начале своей карьеры она была известна многочисленными ролями на телевидении, в том числе в сериалах «Боб Хоуп представляет», «Дымок из ствола», «Беглец», «Шейн» и «Перри Мейсон». В 1981 году Ладд была вручена премия «Золотой глобус» за роль в телесериале «Элис».

В кино она впервые появилась в 1966 году в картине «Дикие ангелы», после чего последовали роли в фильмах «Возмутители спокойствия» (1970), «Китайский квартал» (1974) и «Алиса здесь больше не живёт» (1975), за роль в котором она была номинирована на «Оскар» как лучшая актриса второго плана и удостоена премии BAFTA. Другие примечательные роли Ладд были в фильмах «Зародыш» (1976), «Именно так зло и приходит» (1983), «Рождественские каникулы» (1989), «Поцелуй перед смертью» (1991), «Навсегда» (1992) и «Обними меня, взволнуй, поцелуй» (1993). Ладд ещё дважды выдвигалась на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за роли в картинах «Дикие сердцем» (1990) и «Беспутная Роза» (1991), в которых она снималась вместе с дочерью Лорой Дерн.

Ладд также неоднократно появлялась и на театральной сцене, а в 1976 году была номинирована на театральную премию «Драма Деск» за роль в пьесе «Техасская трилогия».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии BAFTA
Киноактрисы США